HCUA est une abréviation, qui signifie :
House Un-American Activities Committee, commission d'enquête de la Chambre des représentants des États-Unis ;
Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, organisation politique autonomiste du nord Mali.